Altice Studio peut désigner :
 Altice Studio, la chaîne de télévision appartenant au groupe SFR ;
 Altice Studio, le studio de production cinématographique et télévisuelle du même groupe.